Lucignano può riferirsi ad alcuni toponimi in Toscana:

 Lucignano – comune in provincia di Arezzo
 Lucignano – frazione di Montespertoli nella città metropolitana di Firenze
 Lucignano – frazione di Gaiole in Chianti in provincia di Siena
 Lucignano d'Arbia – frazione di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena
 Lucignano d'Asso – frazione di Montalcino in provincia di Siena

Luoghi di culto 
Chiesa di San Biagio – edificio sacro situato a Lucignano d'Asso, nel comune di Montalcino.
Chiesa di San Michele a Lucignano – edificio sacro situato a Lucignano, nel comune di San Piero a Sieve.
Chiesa di Santo Stefano a Lucignano – edificio sacro situato a Lucignano nel comune di Montespertoli.
Pieve di San Giovanni Battista – edificio sacro situato a Lucignano d'Arbia nel comune di Monteroni d'Arbia in provincia di Siena